

Гори (пагорби) 
 Велика Ґовда — пагорб поблизу села Берем'яни Бучацького району Тернопільської області, Україна.
 Мала Ґовда — пагорб поблизу села Берем'яни Бучацького району Тернопільської області, Україна.

Див. також 
 Ґовда (городище)